Krenowitz kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Křenovice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 
 Chřenovice, ort, Vysočina, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar